Туманово — название населённых пунктов в России.
 
 Туманово — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Туманово — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Туманово — село в Макаровском районе Сахалинской области.
 Туманово — деревня в Туринском районе Свердловской области.
 Туманово — село в Вяземском районе Смоленской области.

См. также 
 Большое Туманово
 Малое Туманово
 Туманов